Chodakowski (Chodakowska, Chodakauskaitė):
 Andrzej Chodakowski – hokeista
 Anna Chodakowska – aktorka
 Ewa Chodakowska-Kavoukis – trenerka fitness
 Kazimierz Chodakowski – hokeista, olimpijczyk
 Małgorzata Chodakowska – postać fikcyjna z serialu M jak miłość
 Małgorzata Chodakowska – rzeźbiarka
 Mirosław Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego,
 Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė – litewska działaczka społeczna, żona Antanasa Smetony, pierwsza dama Republiki Litewskiej
 Zorian Dołęga-Chodakowski – etnograf, archeolog, historyk i słowianofil

 Ulica Chodakowska w Warszawie
 Chodakowska Fabryka Włókien Chemicznych „Chemitex”

Zobacz też 
 Małgorzata Chodakowska